Die Eishockey-Oberliga wurde in Form einer Gruppe Süd mit 14 Teilnehmern, einer Gruppe Mitte mit 6 Teilnehmern und einer Gruppe Nord mit 10 Teilnehmern durchgeführt.

Modus 
In der Gruppe Nord wie in der Gruppe Mitte wurde die Vorrunde als Doppelrunde durchgeführt, wobei in der Gruppe Mitte anschließend noch eine Meisterrunde folgt. Im Gegensatz dazu wurde in der Gruppe Süd die Vorrunde als Einfachrunde durchgeführt.

Die besten sechs Mannschaften aus der Gruppe Nord sowie zwei Teilnehmer aus der Meisterschaftsrunde der Gruppe Mitte spielten in der Qualifikation zur 2. Bundesliga Nord 1986/87, während die besten acht Mannschaften aus der Gruppe Süd mit den beiden anderen Teilnehmern aus der Gruppe Süd in der Qualifikation zur 2. Bundesliga Süd 1986/87 spielten. Die restlichen Teilnehmern aus der Gruppe Nord spielten mit den Teilnehmern aus der Regionalliga Nord, aus der Gruppe Mitte mit den Teilnehmern aus der Regionalliga Süd-West und aus der Gruppe Süd mit den Teilnehmern aus der Regionalliga Süd in den jeweiligen Qualifikationsrunden zur Oberliga.

Oberliga Nord

Vorrunde 
Die Mannschaften auf Platz 1 bis 6 nahmen an der Qualifikation zur 2. Bundesliga Nord 1986/87 und die anderen Mannschaften an der Qualifikation mit den Mannschaften aus der Regionalliga Nord teil.

Qualifikation zur Oberliga Nord

Gruppe A 

Damit steigt der ESC Ahaus in die Oberliga auf.

Gruppe B 

Der Grefrather EC nahm trotz sportlicher Qualifikation das Aufstiegsrecht nicht in Anspruch. Daher verblieb der TV Jahn Wolfsburg als Nachrücker in der Spielklasse.

Oberliga Mitte

Vorrunde 
Die Mannschaften auf Platz 1 bis 4 nahmen an der Meisterschaftsrunde teil und die anderen Mannschaften an der Qualifikation mit den Mannschaften aus der Regionalliga Süd-West teil.

Der HC Zweibrücken wurde nach dem 14. Spieltag wegen zweimaligen Nichtantretens gesperrt und aus der Wertung genommen.

Meisterrunde 
 EV Stuttgart und EHC Bad Liebenzell nehmen an der Qualifikation zur 2. Bundesliga Süd 1986/87 teil.
 ERC Rödermark und VERC Lauterbach nehmen an der Qualifikation zur 2. Bundesliga Nord 1986/87 teil.

Qualifikation zur Oberliga Mitte

Gruppe A

Gruppe B

Oberliga Süd

Vorrunde 

Die Mannschaften auf den Plätze 1 bis 8 der Vorrunde nahmen an der Qualifikation zur 2. Bundesliga Süd 1986/87 und die weiteren Mannschaften an der Qualifikation mit den Mannschaften aus der Regionalliga Süd teil.

Qualifikation zur Oberliga Süd

Gruppe A

Gruppe B 

Platzierungsspiel: Deggendorfer EC – TSV Königsbrunn 15:2 und 5:10; Da der ERSC Amberg aus finanziellen Gründen in die Landesliga zurückzog blieb der Deggendorfer EC in der Oberliga Süd.

Oberligameisterschaft 
Erste Runde

 EV Stuttgart – EHC 80 Nürnberg 5:9
 EHC 80 Nürnberg – EV Stuttgart 6:4

 Zweite Runde
 EHC 80 Nürnberg – Neusser SC 7:3
 Neusser SC – EHC 80 Nürnberg 3:4

Damit gewinnt der EHC 80 Nürnberg die Meisterschaft der Oberliga.

Top-Scorer der Oberligen

Oberliga Nord – Vorrunde 

 DK = Deutsch-Kanadier; (V) = Verteidiger

Oberliga Mitte

Vorrunde und Meisterrunde

Qualifikation

Oberliga Süd

Vorrunde

Qualifikation

Weblinks 
 
 

1985
Eishockeysaison 1985/86